Le mot écrin peut désigner :
 un coffret à bijoux ou une boîte destinée au transport des bijoux et médailles ;
 un boîtier renfermant un objet (par exemple, l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne).

Voir également 
 Les Écrins, chaîne montagneuse et sommets en France.
 ECRIN